Arnaud steht für:
 Arnaud (Name), französischer Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rivière Arnaud, Fluss zur Ungava Bay in Nunavik, Québec, Kanada
 Chastel-Arnaud, Gemeinde im französischen Département Drôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Siehe auch:
 Arnaut
 Arnauld
 Arnaldus
 Arnault
 Darnaud
 Arnaudo